ТОУ — многозначная аббревиатура:
 ТОУ — твёрдые органические удобрения
 ТОУ — теория оптимального управления
 ТОУ — термоохлаждающее устройство
 ТОУ — технологический объект управления
 ТОУ — токоограничивающее устройство
 ТОУ — транслятор одночастотный универсальный
 ТОУ — транспортабельная отопительная установка
 ТОУ — тубус с обтуратором уретральный

См. также 
 ТОУО — территориальный орган управления образованием
 
  — аббревиатура латиницей
  — аббревиатура латиницей